Торфопредприя́тие:

 Торфопредприятие —  предприятие по добыче и переработке торфа.
 Торфопредприятие — посёлок в Зуевском районе Кировской области.
 Торфопредприятие — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.